Das Damendoppel der French Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Virginia Wade. Das Finale bestritten Chris Evert und Olga Morosowa gegen Gail Chanfreau und Katja Ebbinghaus, das Evert und Morosowa in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1974